Turbine puede referirse a:

 Turbine, destructor italiano de principios del siglo XX. Perteneciente a la Clase Nembo fue botado en 1901 y hundido en 1915.
 [[Turbine (TB)|Turbine (TB)]], destructor italiano que combatió durante la Segunda Guerra Mundial y que dio nombre a una clase de destructores compuesta por él mismo y por siete naves más. Botado en 1927 fue hundido en 1944.
 Clase Turbine, la clase de ocho naves iniciada por el Turbine (TB) en 1927.
 Turbine, Inc., compañía desarrolladora de videojuegos.
 The Second Stage Turbine Blade, álbum del grupo de rock Coheed and Cambria.